Ке́вин По́ртер (, родился 17 апреля 1950 года в Чикаго, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Портер выступал за баскетбольную команду университета Святого Фрэнсиса. По окончании обучения он был выбран на драфте НБА 1972 года клубом «Балтимор Буллетс». Он также выступал за клубы «Детройт Пистонс» и «Нью-Джерси Нетс». Портер 4 раза становился лучших ассистентом ассоциации в 1975, 1978, 1979 и 1981 годах. Он также удерживал рекорд НБА по количеству результативных передач за одну игру — 29. 30 декабря 1990 года этот рекорд был побит Скоттом Скайлзом, который сделал 30 передач за одну игру.

Портер был одним из лидеров «Буллетс» в 1975 году, когда команда смогла дойти до финала НБА, где проиграла «Голден Стэйт Уорриорз». В 1983 году Портер объявил об окончании своей игровой карьеры. На тот момент на его счету было 7645 очков и 5314 передач.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Святого Франциска
Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Баскетбольные тренеры США